— японский инженер и предприниматель, один из основателей корпорации Sony, создатель новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста, автор широко известной книги по раннему развитию детей «После трёх уже поздно».

Биография 
Родился 11 апреля 1908 года в префектуре Тотиги в семье инженера.

В 1933 году окончил электротехнический факультет Университета Васэда (сокурсники прозвали его «гением-изобретателем»), дипломная работа получила приз на Парижской выставке. 
Во время войны служил офицером в японском военном флоте. Был членом комитета военно-морского флота по исследованиям. Разрабатывал авиационный магнитный датчик для обнаружения подводных лодок.

В 1946 году Ибука и Акио Морита совместно основали корпорацию Sony, которая первоначально называлась «Токийской телекоммуникационной инженерной корпорацией».

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Вокруг Света». Японское чудо Масару Ибуки
 Скачать бесплатно книгу М. Ибуки «После трех уже поздно» на русском языке
 Список книг Масару Ибуки
 Список книг Масару Ибуки

Предприниматели Японии
Sony
Награждённые медалью основателей IEEE
Радиолюбители
Действительные члены IEEE
Члены Шведской королевской академии инженерных наук
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)
Почётные доктора Брауновского университета
Почётные доктора Университета Софии (Токио)
Почётные доктора Университета Васэда